Ел Колорадо има више значења:

 Ел Колорадо, Ел Сојатал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Колорадо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Колорадо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Колорадо (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Колорадо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Колорадо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Колорадо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Колорадо (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Колорадо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Колорадо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Колорадо, Ел Тепопоте (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Колорадо (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Колорадо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Колорадо (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Колорадо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Колорадо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колорадо (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колорадо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колорадо (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колорадо (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колорадо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колорадо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колорадо (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Колорадо, Серо Колорадо (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Колорадо (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Колорадо (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Колорадо (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорадо (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорадо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорадо (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорадо (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорадо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорадо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорадо (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Колорадо (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Колорадо (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Колорадо (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Колорадо (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорадо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорадо (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорадо (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорадо (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорадо, Лос Пинос (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорадо (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорадо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Колорадо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Колорадо (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Колорадо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Колорадо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Колорадо (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Колорадо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Колорадо (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Колорадо (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Колорадо (Сан Салвадор Уисколотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Колорадо (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Колорадо (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Колорадо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Колорадо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Колорадо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Колорадо (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Колорадо (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Колорадо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Колорадо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Колорадо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Колорадо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Колорадо (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Колорадо (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Колорадо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Колорадо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Колорадо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Колорадо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Колорадо (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Колорадо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Колорадо (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Колорадо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Колорадо (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Колорадо (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Колорадо (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Колорадо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Колорадо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Колорадо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Колорадо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Колорадо (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику